Списак епидемија и пандемија заразних болести је хронолошки приказ најзначајнијих болести, по времену јављања, броју оболелих и земљама света, од периода када се воде ови подаци.

Како ова листа није коначна; можете помоћи тако што ћете је допунити.

Списак епидемија и пандемија заразних болести

Пре 1500-е

1500–1699.

18. век

19. век

20. век

21. век

Види још 
 Избијања и пандемије колере
 Куга у Нишу 1837—1840.

Извори

Литература

Спољашње везе 
 Средњовековна медицина  

Епидемиологија
Инфективне болести
Епидемије и пандемије заразних болести
Историја медицине